Richebourg (Haute-Marne)
Richebourg (Pas-de-Calais)
Richebourg-l'Avoué
Richebourg-Saint-Vaast
Richebourg (Yvelines)